Битва за Лісабон
 218: Битва за Лісабон (римляни)
 714: Битва за Лісабон (мусульмани)
 796: Битва за Лісабон (астурійці Альфонсо ІІ)
 844: Напад на Лісабон (вікінги)
 937: Битва за Лісабон (леонці Раміро ІІ)
 955: Битва за Лісабон (леонці Ордоньо ІІ)
 966: Напад на Лісабон (вікінги)
 1022: Битва за Лісабон (мусульмани Абд-Аллаха Бадахоського) 
 1093: Битва за Лісабон (леонці Альфонсо VI) 
 1095: Битва за Лісабон (мусульмани Альморавідів) 
 1147: Облога Лісабона (португальці Афонсу І)  
 1384: Облога Лісабона (кастильці Хуана І)  
 1580: Здобуття Лісабона (кастильці)  
 1807: Здобуття Лісабона (французи Жюно)  
 1808: Здобуття Лісабона (англійці Велінгтона)